SK Klatovy 1898 je fotbalový klub z Klatov hrající Divizi A. Jedná se o jeden z deseti nejstarších fotbalových klubů v Česku. Byl založen roku 1898.

Umístění v jednotlivých sezonách

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky

 
Klatovy, SK
Klatovy, SK
Sportovní kluby v Klatovech
Fotbal v Klatovech